Pozzo artesiano, o sorgente d'acqua. 
 Artesiano, il demotico per l'Artois, una precedente provincia della Francia settentrionale

Pagine correlate 
Artesian